Fem-la Pública és la candidatura majoritària d'estudiants al Claustre de la Universitat de Barcelona. Es presenta per primer cop a les eleccions d'estudiants del 2018 i aconsegueix representació a totes les Facultats on es presenta. Té majoria al Consell de l'Alumnat, màxim òrgan de representació dels estudiants universitaris de la Universitat de Barcelona, i ostenta la secretaria de l'òrgan.

Es defineixen com a «candidatura unitària d’esquerres composta per estudiants membres del moviment estudiantil de la majoria de facultats de la UB». Al programa electoral del 2018 defensaren una Universitat de Barcelona pública, feminista, laica, de qualitat, crítica, democràtica i transformadora, catalana, sostenible i ecològica.

Històricament, els col·lectius d'esquerres i part del moviment estudiantil de la Universitat de Barcelona s'havien presentat per separat. A les eleccions d'estudiants del 2016 hi va haver un intent d'aglutinar aquests sectors amb la candidatura Estudiants per la Pública, però no tothom s'hi va sumar per diversos motius.

Davant d'aquest clima previ, Fem-la Pública neix com a candidatura unitària del moviment estudiantil de la Universitat de Barcelona a les eleccions d'estudiants a Claustre, Juntes de Centres i Consells d'Estudi del maig de 2018. A més de les assemblees de Facultat i d'independents, s'hi sumen el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, l'Associació d'Estudiants Progressistes i el Jovent Republicà.

La situació de docència virtual a les universitats catalanes s'ha mantingut des de l'anunci de l'11 d'octubre i, per això, des de Fem-la Pública van iniciar al novembre la campanya "T-Confinada" per a reclamar a l'Autoritat del Transport Metropolità que allargués la T-Jove tants dies com duri la docència virtual. L'objectiu era recollir 6.000 signatures de manera telemàtica per «reforçar encara més que aquesta és una demanda compartida i àmplia entre l'estudiantat», cosa que es va aconseguir amb escreix. La iniciativa va rebre el suport del Consell de la Joventut de Barcelona, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el Jovent Republicà, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, La Forja o l'Assemblea Nacional de Joves Independentistes. Després de l'èxit de la campanya, el 26 de novembre l'Autoritat del Transport Metropolità va anunciar que compensaria els títols no utilitzats durant la docència virtual.

Referències

Enllaços externs 
 

Universitat de Barcelona
Entitats catalanistes
Sindicats d'estudiants de Catalunya